Филого́ний Антиохи́йский () — архиепископ антиохийский в 314—324 годах.

Был причислен к лику святых. Память — 20 декабря (старый стиль).

Сначала служил в Антиохии судьёй. Гонимые и притесняемые находили в нём защитника и покровителя. Благоволил всем нищим.

Став архиепископом, последовательно защищал православие против ариан.

При гонителях Максимиане и Лицинии явил себя исповедником.

Литература 
 

Родившиеся в III веке
Умершие в IV веке
Патриархи Антиохийские
Святые Сирии
Православные святые